Le Chat – striscia a fumetti belga
 Il gatto (Le chat) – romanzo di Georges Simenon del 1966
 Le chat - L'implacabile uomo di Saint Germain – film del 1971 diretto da Pierre Granier-Deferre e ispirato all'omonimo romanzo di Georges Simenon
 Le Chat – singolo dei Pow woW del 1992
 Lê Chất – generale della dinastia Tây Sơn

Pagine correlate 
Chat (disambigua)
Chaat